Авдич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Авдич, Ален (род. 1977) — боснийский футболист, нападающий.
 Авдич, Денни (род. 1988) — шведский футболист, нападающий клуба АИК.